Semide peut désigner :

Toponymes

Semide, petite commune située dans le département des Ardennes ;

Semide, une des paroisses civiles de la municipalité de Miranda do Corvo, située dans le district de Coimbra.

Homonymie de toponyme